

Personen met die achternaam 
Alphonse Milne-Edwards, (1835-1900), een Franse natuuronderzoeker en zoöloog
Henri Milne-Edwards, (1800-1885), een Franse natuuronderzoeker, zoöloog en fysioloog